Metzeltin ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Metzeltin (Lotte Honnef-Metzeltin; 1902–1941), deutsche Bildhauerin und Keramikerin
 Erich Metzeltin (1871–1948), deutscher Eisenbahn-Ingenieur
 Lotte Honnef-Metzeltin (1902–1941), deutsche Bildhauerin und Keramikerin
 Michael Metzeltin (* 1943), Schweizer Romanist
 Silvia Metzeltin (* 1938), schweizerisch-italienische Alpinistin, Geologin, Film- und Buchautorin